A categoria peso meio-médio do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 para boxeadores com até 69 quilos foi disputada por 9 atletas no Pavilhão 2 do Complexo Esportivo Riocentro.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 

Meio-Médio